Cezary Mech – polityk, ekonomista
 Mech, mecha – w science-fiction określenie człekokształtnych robotów bojowych
 Mech – faraon

Botanika:
 Mech irlandzki, chrząstnica kędzierzawa (Chondrus crispus) – gatunek glonów należącego do typu (gromady) krasnorostów
 Mech jawajski, gatunek mchu należący do rodziny rokietowatych (Hypnaceae)
 Mech wodny, (Riccia fluitans) – gatunek należący do gromady wątrobowce
 Mchy (Bryophyta) – gromada roślin lądowych
Muzyka:
 Mech – grupa muzyczna
 Mech – album zespołu Mech

Zobacz też